Montcornet (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny.
 Montcornet (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia.